Шатко́вський (Шаткі́вський) — українське і польське прізвище.

 Відомі носії

Жінки 
 Шатковська Людмила Станіславівна (* 1936) — кандидат економічних наук, професор, відмінник освіти України.

Чоловіки 
 Шатковський Олександр Теофілович (1867—?) — український актор і драматург.
 Шатковський Петро Миколайович (нар. 1955) — український державний діяч, контррозвідник.
 Шатківський Олекса Якович (1908—1979) — український маляр і графік родом з м. Почаєва.

Примітки